Miejscowości w Polsce:
 Bokinka Królewska
 Bokinka Pańska